El término Sugarcreek puede referirse a:

 Sugarcreek (Ohio)
 Sugarcreek (Pensilvania)